Цкаростави — может означать:

 Цкаростави — село в Сагареджойском муниципалитете края Кахетия (Грузия).
  — церковь.